Појам Нови поредак може да се односи на:

 Нови свјетски поредак, теорија завере
 Нови поредак (нацизам)
 Нови поредак (Индонезија)
 Национална револуција